La Coppa di Russia 2002-2003 () è la 2ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 39 squadre iscritte alla Superliga A 2002-2003 e alla Superliga B.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
Superliga A 2002-2003

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
Coppa di Russia di pallacanestro maschile